Utterskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Utterskär, Åland, Kökar, 
 Utterskär (vid Brunskär, Korpo), Åboland, 
 Utterskär (vid Gyltö, Korpo), Åboland, 
 Utterskär (sydväst om Vänö, Kimitoön), Åboland, 
 Utterskär (vid Vänö, Kimitoön), Åboland, 
 Utterskär (vid Hitis, Kimitoön), Åboland,

Se även
Utterskäret
Stora Utterskär
Lilla Utterskär

Robotskapade Finlandförgreningar